Beaverton může být:

Beaverton (Ontario)
Beaverton (Alabama)
Beaverton (Michigan)
Beaverton (Oregon)